

Linguistique 
 Kiffer, verbe familier français qui initialement désignait l’action de fumer du haschich, mais aussi le plaisir qui y est associé.

Patronyme 
 Jean Kiffer (1936-2011), homme politique français.
 Robert Kiffer (1913-1974), agent secret français.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain